Hökeberg steht für:
 Hökeberg, höchster Berg Angelns
 Hökeberg (Grundhof), Ort bei Grundhof
 Hökeberg (Løjt Sogn), Ort in der Løjt Sogn